Ота́р Вахта́нгович Мегвинетухуце́си (; ) — советский, грузинский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1979).

Биография 
Родился 16 января 1932 года в Тифлисе (ныне — Тбилиси).

В 1954 году окончил Тбилисский театральный институт имени Ш. Руставели (педагоги Д. А. Алексидзе, А. А. Васадзе, А. А. Хорава) и был принят в труппу Тбилисского драматического театра имени К. Марджанишвили. В 1955 году сыграл свою первую большую роль — Чонту в спектакле «Изгнанник» В. Пшавелы.

В 1961—1962 годах — актёр Тбилисского театра санитарной культуры, в 1967—1975 — Руставского драматического театра. В 1975 году вернулся в Тбилисский академический театр имени К. Марджанишвили, в 1996—2005 годах — художественный руководитель этого театра.

В 2001 году был приглашён в МХТ имени А. П. Чехова, где сыграл роль Креонта в «Антигоне» Жана Ануя.

Умер 8 мая (по другим источникам — 9 мая) 2013 года в Тбилиси. Похоронен в Дидубийском пантеоне.

Семья 
 Жена — Гуранда Габуния (1938—2019), актриса. Народная артистка Грузинской ССР (1990).

Звания и награды 
 Заслуженный артист Грузинской ССР (1965)
 Народный артист Грузинской ССР (1973)
 Народный артист СССР (1979)
 Государственная премия СССР (1981) — за исполнение роли Даты Туташхиа в ТВ-фильме «Берега»
 Государственная премия Грузинской ССР имени К. А. Марджанишвили (1977) — за театральную работу
 Государственная премия Грузии имени Шота Руставели (1998)
 Государственная премия Грузии (2001)
 Орден Чести (2000)
 Орден Чести (1997)
 Медаль Пушкина (2007, Россия) — за большой вклад в распространение, изучение русского языка и сохранение культурного наследия, в сближение и взаимообогащение культур наций и народностей.
 Приз IV-го МКФ в Токио (1991) — за лучшую мужскую роль в фильме «Изыди!»
 Приз МКФ «Созвездие» (1992) — за фильм «Изыди»
 Международная премия Станиславского (Международный Фонд К. С. Станиславского, 1997) — за вклад в развитие театрального искусства
 Премия «Чайка» в номинации «Лучшая драматическая роль» (2001) — за роль в спектакле «Антигона»
 Премия российских деловых кругов «Кумир» (2001) — за роль в спектакле «Антигона».

Театральные работы

Тбилисский театральный институт им. Ш. Руставели 
 «Счастье Ирины» Д. С. Клдиашвили — Филипп
 «Предложение» А. П. Чехова — Иван Васильевич Ломов
 «Последние» М. Горького — Яков
 «Макар Дубрава» А. Е. Корнейчука — Кондрат Тополя

Тбилисский театр санитарной культуры 
 «Наш один вечер» Л. Иоселиани  — Гиви
 «Коллеги» В. П. Аксёнова и Г. М. Стабового — Резо

Руставский драматический театр 
 «Сирано де Бержерак» Э. Ростана — Сирано де Бержерак
 «Через сто лет в берёзовой роще» В. Н. Коростылёва — Николай I
 «На дне» М. Горького — Сатин
 «Банк-бан» И. Катона — Банк-бан
 «Обвинительное заключение» Н. В. Думбадзе — Лимон
 «Хитроумный идальго» по роману М. де Сервантеса и мюзиклу Д. Вассермана — Дон Кихот
 «Праздник одиночества» В. Коростылёва — Н. Пиросмани

Тбилисский академический театр имени К. Марджанишвили 

 «Легенда о любви» Н. Хикмета — Визирь
 «Человек ли он?!» И. Г. Чавчавадзе — сумасшедший Ревази
 «Майя из Цхнети» В. Канделаки — Кириклапия
 «Мария Стюарт» Ф. Шиллера — Граф Бельевр
 «Строгая женщина» К. Буачидзе — Наполеон
 «Изгнанник» В. Пшавелы — Чонта
 «Ричард III» Шекспира — лорд Ловел
 «На дне» М. Горького — Сатин
 «Гибель эскадры» А. Е. Корнейчука — Гайдай
 «Нашествие» Л. М. Леонова — Фёдор Таланов
 «Два цвета» А. Г. Зака и И. К. Кузнецова — Нодар
 «Цезарь и Клеопатра» Б. Шоу — Руфио
 «Много шума из ничего» У. Шекспира — Бенедикт
 «Чужой» С. Бегиашвили — Ромео
 «Над пропастью во ржи» Д. Сэлинджера — Стрэдлейтер
 «Мать» К. Чапека — Ондра
 «Жанна д'Арк» Жана Ануя — Варвик
 «Царь Эдип» Софокла — Эдип
 «Праздник одиночества» В. Коростылёва — Н. Пиросмани
 «Джордано Бруно» Л. Мароти — папа Климент VIII
 «Ромул Великий» Ф. Дюрренматта — Ромул Август
 «Хаки Адзба» Л. Киачели — Хаки Адзба
 «Провинциальная история» Л. Росебы — Лев
 «Отелло» У. Шекспира — Отелло
 «Ночь игуаны» Т. Уильямса — Шеннон
 «Страх» А. Н. Афиногенова — Бородин
 «Хранители Грааля» Г. Т. Робакидзе — принц Джордж
 «Последний король» Д. К. Иоселиани — Георг XII
 «Антоний и Клеопатра» Шекспира — Марк Антоний
 «Бахтриони» В. Пшавелы — проповедник
 «Король Лир» Шекспира — Король Лир
 «Три сестры» А. П. Чехова
 «Публике смотреть воспрещается» Ж. Марсана — Эрве Монтень
 «Антигона» Ж. Ануя — Креонт
 «Пилат» по М. А. Булгакову — Понтий Пилат
 «Я Илия!» Т. Годердзишвили — Илия
 «Омела» Э. Цицаги — Ираклий

 Фильмография 

  — Фатима — Джамбулат, сын князя Алимбека
  — Добрые люди — Гига Бетанели
  — Под одним небом (новелла «Княжна Майя») — князь Бондо
  — Кто оседлает коня? — Гвади Чанба
  — Мольба — Джокола
  — Тариэл Голуа — Гадалендиа
  — Десница великого мастера — Георгий I, царь Грузии
  — Ожерелье для моей любимой — Магомед
  — Цотнэ Дадиани — Цотнэ Дадиани
  — Искатели затонувшего города — человек в очках
  — Белые камни (новелла «Прощай, Инесса») — Алонсо
  — Тёплое осеннее солнце — Вахтанг
  — Похищение луны — Арзакан Звамбайя
  — Древо желания — Элиоз
  — Берега — Дата Туташхиа
  — Здравствуйте, все! — Нико Пиросмани
  — Путь домой — отец Антимоза Ивериели
  — Брат — Пагава
  — Клятвенная запись — имам Кули-Хан
  — Арена неистовых — Баадур Херхеулидзе
  — Круговорот — Дмитрий Константинович, профессор
  — Хареба и Гоги — штабс-капитан Ахвледиани
  — В поисках утраченного сокровища — князь
  — Турандот — Тедоре, парализованный актёр
  — Спираль — академик Давид Гиоргадзе
  — Белые флаги — дядя Исидор
  — Изыди! — Мотл Рабинович (номинация на премию «Ника» в категории Лучшая мужская роль)
  — Женщина в море — Николай Георгиевич  — Катька и Шиз — Ираклий Харадзе  — Будулай, которого не ждут («Цыганский остров» — ТВ) — Будулай  — Колыбельная — священник  — Грибоедовский вальс — Александр Гарсеванович Чавчавадзе  — Тени прошлого
  — Дорогая М
  — Антимоз Ивериели — священник монастыря имени Давида Гареджы  — Застрявшие — Гиго / Гурам''
  — Свеча с гроба Господня

Память 

В Тбилиси Отару Мегвинетухуцеси установлен памятник (Проспект Руставели), на доме, где он жил (площадь К. Марджанишвили) — мемориальная доска.

Примечания

Ссылки 
 Биография Мегвинетухуцеси Отара Вахтанговича
 Отар Мегвинетухуцеси — опять на коне! газета «Тбилисская неделя» № 4 2012 год 

Заслуженные артисты Грузинской ССР
Народные артисты Грузинской ССР
Лауреаты Государственной премии Грузинской ССР
Лауреаты Государственной премии Грузинской ССР имени Шота Руставели
Выпускники Тбилисского театрального университета
Персоналии:Тбилисский академический театр имени К. Марджанишвили
Лауреаты премии «Чайка»
Лауреаты премии «Кумир»
Похороненные в Дидубийском пантеоне
Лауреаты Государственной премии Грузии